Antypater IV (ur. po 20 p.n.e., zm. po 37) – przedstawiciel dynastii herodiańskiej.

Był synem Fazaela II i Salampsio, córki Heroda Wielkiego. O Antypatrze IV wiadomo tylko, że żył jeszcze za panowania swojego szwagra Heroda Agryppy I. Historyk Józef Flawiusz podaje, że jego bracia - Herod VI i Aleksander III zmarli bezdzietnie; wnioskuje się na tej podstawie, że Antypater IV mógł pozostawić potomstwo.

Część badaczy identyfikuje Antypatra IV z Antypasem III.

Genealogia

Bibliografia
Ciecieląg Jerzy, Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego. Palestyna w epoce rzymsko-herodiańskiej, Kraków 2002, s. 44-45.

Dynastia herodiańska
Starożytni Żydzi
Zmarli w I wieku